Ротор може да се односи на:
 Ротор (математика), појам у математици
 Ротор (електротехника), појам у електротехници
 Ротор (метеорологија), појам у метеорологији
 Ротор (турбина)
 Хеликоптерски ротор